Крапи́вный — фамилия.

Известные носители 
 Крапивный, Дмитрий Павлович (1904—1940) — советский художник, участник школы Филонова.
 Крапивный, Иван Иванович (1830—1879) — подполковник русской армии, ставропольский уездный воинский начальник.
 Крапивный, Михаил Михайлович (род. 1948) — генерал-лейтенант МВД РФ, начальник управления ФСНП России по Краснодарскому краю (1999).
 Крапивный, Фёдор Андреевич (1916—2000) — майор советской армии.

См. также 
 Крапивный переулок
 Крапивин
 Крапивная
 Крапивное